Paarnaqutilissuaq bezeichnet:
 Paarnaqutilissuaq (Insel, Akia), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Paarnaqutilissuaq (Insel, Qilanngaarsuit), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland